Шарлата́нство (от  и   говорить с пафосом, напыщенно) — псевдонаучная,  деятельность, направленная на получение выгоды от вводимых в заблуждение людей. Методы, используемые для такой деятельности, называются шарлатанскими.

История понятия 

Первоначально шарлата́н — бродячий торговец целебными средствами.

Затем слово приобрело негативный оттенок. В настоящее время шарлатанство — вид обмана, в частности:
 использование в своей деятельности невежества и суеверия людей;
 представление себя специалистом в каком-то деле, не будучи таковым;
 намеренное использование в практике псевдонаучных методов;
 опора на отвергнутые наукой методы вследствие отсутствия достаточной компетентности.

Признаки 

Американский врач  выделяет четыре причины, по которым можно судить, что альтернативная медицина «стала шарлатанством»:
 по рекомендации против общепризнанно действенных методов лечения, которые помогают
 по продвижению возможно вредного лечения, без соответствующего предупреждения
 по вычищению банковских счетов пациентов
 по продвижению магического мышления

Шарлатанство и лженаука 

Современное околонаучное шарлатанство стало системным явлением, в значительной мере организованным,
имеющим свои фирмы, центры и даже «академии». Доверчивые, неграмотные или отчаявшиеся люди нередко поддаются рекламе, размещаемой в СМИ, и покупают БАДы, медицинские средства и приборы, неспособные принести никакой пользы, так как должны оказывать те или иные эффекты на основе выдуманных свойств или несуществующих в природе законов и эффектов. Широкое распространение получили наукообразные рассуждения о чудесных магических и целебных свойствах практически всех известных камней и минералов, которым приписываются неизвестные науке свойства, исходя из которых, предлагается приобретать и «правильно применять» их в качестве средств от любых недугов и жизненных проблем.

Как шарлатанство рассматривается теософия. Также можно говорить и об астрологии, дискредитировавшей себя после появления гелиоцентрической системы Коперника и развития научного знания.

Галерея 
Поскольку шарлатанству уже много сотен лет, то это явление нашло своё отражение в живописи:

См. также 
 Нетрадиционная медицина
 Мошенничество
 Дилетантизм
 Псевдонаука
 Литотерапия
 Экстрасенс

Примечания

Литература 

 , врач-анестезиолог. Краткий определитель научного шарлатанства // «Наука и жизнь». 2009. № 3.
 
 Кругляков Э. П. Лженаука. Чем она угрожает науке и обществу? (доклад на Президиуме РАН 27.05.03)
 
 Невинная, Ирина Русская моча вместо скальпеля врача // Независимая газета, 05.06.2014

Неакадемические направления исследований
Социальная психология
Управление сознанием